El término casa hace referencia a varios artículos:

Vivienda 
Casa, edificio para vivienda.
Casa solariega, la más noble de una familia.
Casa de campo , varias acepciones.
Casa excusada, la que elegía el rey en cada parroquia para recoger los diezmos.
Casa cuartel, destacamento con viviendas.

Instituciones o establecimientos 
 Casa de baños, servicio público de baños;
 Casa de postas, establecimiento donde se hacía el cambio de caballerías para los viajeros;
 Casa de juego, destinada a juegos de azar;

Centros de beneficencia 
 Casa de misericordia, establecimiento de beneficencia;
 Casa de maternidad, casa donde se daba refugio a las mujeres embarazadas;
 Casa de socorro, institución donde se daba acogida a huérfanos;

Centros financieros o de comercio 
 Casa de cambio, establecimiento en donde se cambia divisa.
 Casa de empeños o de prestamistas, institución que presta dinero a cambio de una prenda.
 Casa de Indias, institución portuguesa que organizaba el comercio marítimo con ultramar.
 Casa de contratación, lonja de mercaderes.

Lugares de hospedaje o manutención
 Casa de té, locales donde se sirven diferentes variedades de té.
 Casa de huéspedes, donde pagando, dan comida y/o alojamiento.

Topónimos 
 Casa (Arkansas), pueblo en Estados Unidos.

Otros 
Casa (álbum), de Natalia Lafourcade.
Casa (astrología)
Casa (canción), de Gustavo Cerati.
Casa noble, nombre con el que se designa corporativamente a los nobles de la misma familia;
 Casa real, aplicada a la dinastía reinante en un territorio; 
Casa de cristal, prisión del ejército británico.
Casa de locos, óleo de Goya.
Casa de muñecas (juguete), casa de juguete con muebles en miniatura.
Casa desolada, novela de Charles Dickens.
Construcciones Aeronáuticas S.A., (CASA), la empresa aeronáutica española.